Il Commissariato generale per le onoranze ai caduti (conosciuto anche come ONORCADUTI) è la struttura del Ministero della difesa del Governo italiano che ha il compito di gestire, manutenere, custodire i sepolcreti e le zone monumentali, in Italia ed all'estero, nei quali sono custodite le spoglie dei caduti italiani (in guerra e nelle missioni di pace) e, limitatamente al territorio nazionale, anche quelle degli ex nemici ed alleati (previ accordi con i relativi governi). In più, si occupa di ricercare, recuperare, rimpatriare i caduti italiani non ancora individuati, dando o ricevendo notizie dai congiunti.

Storia
L'ente nasce con regio decreto 24 giugno 1919 come "Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra", con a capo Armando Diaz, per la gestione dei cimiteri di guerra e delle sepolture dei caduti, in Italia o all'estero.

Con Legge 877/31 viene istituita la figura del  commissario di Governo a capo di una apposita commissione (poi soppressa nel 1935, con l'arrivo del  commissario generale straordinario), che risponde direttamente al presidente del Consiglio dei ministri.

Dal 1951 assume l'attuale denominazione e viene posto presso le dipendenze del dicastero della Difesa, con il compito di censire e dare sepoltura ai militari, militarizzati e civili deceduti in conseguenza della guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, nonché i militari e i civili deceduti in prigionia o in internamento dopo il 10 giugno 1940, i partigiani e i patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l’settembre 1943, i civili deceduti dopo l’8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia, i marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946. Con l'avvento del 1985 le sue competenze passano anche ai Caduti nelle colonie italiane d'Africa (dal 1889), nel Dodecaneso (tra il 1911 ed il 1913) e nella Guerra di Spagna. Con la legge 3/03 sono inclusi anche gli italiani periti durante il Risorgimento, a decorrere dal 4 marzo 1848 e nel corso di missioni di pace. Non solo: Onorcaduti si fa carico anche delle salme dei combattenti della Repubblica Sociale Italiana e di eserciti stranieri (siano ex nemici o alleati) a cui non abbiano provveduto le nazioni di appartenenza, previo accordo con quest'ultima.

Attività
Onorcaduti non si occupa solamente della custodia e della conservazione di sepolcreti e monumenti, divulga e dirama le notizie sulle sepolture ai famigliari delle vittime, alle associazioni di reduci e combattenti, anche perché ancora oggi, si interfaccia con gli enti omonimi esteri, alla ricerca di informazioni sui caduti italiani, provvedendo, nel caso, alla loro traslazione in patria.

Inoltre, ha creato una banca dati, consultabile gratuitamente e dal web, in cui sono racchiusi i nomi di tutti i caduti ed i dispersi della prima e della seconda guerra mondiale. Laddove possibile, ne sono indicate anche data e luogo di nascita, di morte e di sepoltura.

Sacrari militari
Sacrario militare di Redipuglia
Sacrario militare di Asiago
Sacrario militare del monte Grappa
Sacrario militare Castel Dante di Rovereto (caduti nella guerra 1915-1918)
Sacrario militare delle Fosse Ardeatine
Sacrario militare di Mignano Monte Lungo
Sacrario dei caduti d'oltremare di Bari
Sacrario militare italiano di El Alamein

A queste strutture, che rispondono al vice commissario generale, si aggiungono altri 1.300 sepolcreti circa, di cui 120 ubicati all'estero: alcuni sono di proprietà dell'Agenzia del demanio, altri di amministrazioni locali o religiose che concedono ad Onorcaduti il diritto d'uso per la gestione, la manutenzione degli immobili e la loro fruibilità da parte del pubblico. Tali operazioni vengono espletate mediante la stipula di convenzioni con gli enti proprietari o con le associazioni di reduci e combattenti, in cambio di un contributo economico annuo da Onorcaduti (mediamente 6.000 euro).

Impiega 200 persone. In totale, nei suoi cimiteri ospita 970.000 caduti.

Costo
L'ente nel 2014 ha avuto un budget di 1.2 milioni di euro, nonostante si ritenga che il fabbisogno reale si aggiri attorno ai 6/7 milioni di euro.

Fonti
Senato della Repubblica
Manuale di polizia mortuaria. La disciplina nazionale e regionale di Scolaro Sereno - Maggioli
Avvenire.it
Onorcaduti sul sito del Ministero della difesa

Ministero della difesa
Cimiteri militari d'Italia